Nunn steht für:

 Nunn (Familienname), englischer Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Nunn (Mondkrater), benannt nach Joseph Nunn
 Nunn Island, Insel in der Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nunn (Colorado), im Weld County
 Nunn (Kentucky), im Crittenden County

Siehe auch:
 Baker-Nunn-Kamera
 Nunn-Cohen Amendment
 Nun